Władysławowo (gmina) – gmina od 1 stycznia 2015 miejsko-wiejska, wcześniej miejska
 gmina Władysławowo (1952-1954) – gmina wiejska w latach 1952–1954